Mistrovství Československa silničních motocyklů 1967 se konalo v objemových třídách do 125, 175, 250  a 350 cm³. Třída do 175 cm³ byla vypsána naposledy.

Legenda

Body za umístění 
 1. místo – 12 bodů
 2. místo – 10 bodů
 3. místo – 8 bodů
 4. místo – 7 bodů
 5. místo – 6 bodů
 6. místo – 5 bodů
 7. místo – 4 body
 8. místo – 3 body
 9. místo – 2 body
 10. místo – 1 bod

Vysvětlivky
BC = Body celkem 
BZ = Body započítávané

Výsledky

Třída do 125 cm³

Závody 
Z1 = Ústí nad Orlicí 11. 6. 1967;
Z2 = Jičín 9. 7. 1967 – okruh 14 500 metrů;
Z3 = Kdyně 6. 8. 1967 – okruh 4 500 metrů; 
Z4 = Příbram 17.9. 1967 – okruh 6 200 metrů;
Z5 = Gottwaldov 24. 9. 1967 – okruh 2 540 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 175 cm³

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 21. 5. 1967 - okruh 2 755 metrů;
Z2 = Hořice 28 5. 1967 – okruh 5 150 metrů;
Z3 = Prievidza 20. 8. 1967 – okruh 5 175 metrů; 
Z4 = Ostrava 27. 8. 1967 – okruh 4 770 metrů;
Z5 = Těrlicko 10. 9. 1967 – okruh 5 950 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Třída do 250 cm³

Závody 
Z1 = Hořice 28. 5. 1967 – okruh 5150 metrů;
Z2 = Ústí nad Orlicí 11. 6. 1967;
Z3 = Jičín 9. 7. 1967 – okruh 14500 metrů;
Z4 = Kdyně 6. 8. 1967 – okruh 4500 metrů;
Z5 = Příbram 17. 9. 1967 – okruh 6200 metrů;
Z6 = Gottwaldov 24. 9. 1967 – okruh 2450 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 4 nejlepší výsledky ze 6

Třída do 350 cm³

Závody 
Z1 = Nové Mesto nad Váhom 21. 5. 1967 – okruh 2755 metrů;
Z2 = Hořice 28. 5. 1967 – okruh 5150 metrů;
Z3 = Prievidza 20. 8. 1967 – okruh 5175 metrů;
Z4 = Ostrava 27. 8. 1967 – okruh 4770 metrů;
Z5 = Těrlicko 10.9. 1967 – okruh 5950 metrů;

Poznámky
 Započítávají se 3 nejlepší výsledky z 5

Literatura 
 Jiří Franek: Mistrovství Československa silničních motocyklů 1954-1992

Mistrovství Československa silničních motocyklů
Motoristické sporty v roce 1967